Războiul ruso-polonez se poate referi la:

 Expediția lui Boleslav I al Poloniei (1018), victorie poloneză
 Războiul moscovito-lituanian (1507—1508), victorie polonezo-lituaniană
 Războiul moscovito-lituanian (1512—1522), victorie rusă
 Războiul moscovito-lituanian  (1534—1537), rezultat indecis
 Campania livoniană a lui Ștefan Báthory (1558–1583), victorie polonezo-suedezo-danezo-norvegiană
 Războiul ruso-polonez (1605-1618), victorie poloneză 
 Războiul de la Smolensk (1632–1634), victorie poloneză, invazia rusă oprită, status quo neschimbat
 Războiul ruso-polonez (1654–1667), victorie rusă
 Războiul pentru succesiunea poloneză (1733–1735), rezultat indecis
 Confederația de la Bar, Ucraina (1768–1772), victorie rusă
 Războiul ruso-polonez din 1792, victorie rusă
 Revolta lui Kościuszko (1794), victorie rusă
 Revolta din Noiembrie (1830-1831), victorie rusă
 Insurecția poloneză din Ianuarie  (1863-1864) , victorie rusă
 Ofensiva sovietică îndreptată spre vest din 1918-1919, victorie poloneză
 Războiul polono-sovietic (1919-1921), victorie poloneză
 Invazia sovietică a Poloniei (1939), victorie rusă/sovietică

Războaiele Poloniei
Războaiele Rusiei